El término azogue puede referirse a:

 El nombre antiguo del  elemento químico mercurio.
 La novela homónima de China Miéville, «El Azogue».
 La novela homónima de Neal Stephenson, «Azogue».
 El disco de marea: "El azogue"
 Antiguamente se conocía como azogue el mercadeo. Resultado de ello es la multitud de calles y plazas que reciben el nombre de "del Azogue".
 Nerviosismo o hiperactividad. Tener azogue'''.

 en sus diferentes etimologías.

Arabismos